Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Antietam, benannt nach der Schlacht am Antietam:

 USS Antietam (1864), eine Sloop, in Dienst von 1876 bis 1888
 USS Antietam (CV-36), ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1963
 USS Antietam (CG-54), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1987

Antietam